Victoria Stadium ist der Name folgender Sportstätten:

 Victoria Stadium (Gibraltar), Mehrzweckstadion in Gibraltar
 Victoria Stadium (Northwich), Fußballstadion in Wincham, Northwich, Großbritannien

Siehe auch
 Victory Stadium
 Victoriastadion